Por Avoca pode estar à procura de:
Avoca (Arkansas)
Avoca (Iowa)
Avoca (Minnesota)
Avoca (Nebraska)
Avoca (Pensilvânia)
Avoca (Wisconsin)

Desambiguação